Das Alibi ist der Titel folgender Filme:

 Das Alibi, achte Episode (1959) der Fernsehserie Stahlnetz
 Das Alibi (1995), deutscher Fernsehfilm 
 Das Alibi (2000), deutscher Fernsehfilm
 Das Alibi – Spiel der Macht, US-amerikanischer Spielfilm (2017)